Луца — греческий топоним. Может означать:

 Луца (Арта) — село в Арте.
 Луца (Аттика) или Артеми — город в Аттике.
 Луца (Мандра) — село в сообществе Мандра в Аттике.
 Луца (Месиния) — село в Месинии.
 Луца (Превеза) — село в Превезе.
 Луца (Эвбея) — село на Эвбее.